Залік Кубку націй Кубку світу з біатлону 2019-2020 розраховується по результатам індивідуальних гонок, спринтерських гонок та естафет.

На основі кінцевих результатів заліку Кубку націй 2019—2020 будуть визначені квоти на участь спортсменів у Кубку світу з біатлону 2020-2021.

Квоти 
Квота для кожної країни залежать від місця в Кубку націй за минулий рік.

 1-5 місце - 6 (8) спортсмени,
 6-10 місце - 5 (7) спортсменів,
 11-17 місце - 4 (6) спортсмени,
 18-23 місце - 3 (5) спортсмени,
 24-25 місце - 2 (4) спортсмени.

Система нарахування очок 
Очки в кубку націй нараховуються за індивідуальні, спринтерські і естафетні гонки в Кубку світу, Чемпіонаті світу та Олімпійських іграх.

У індивідуальних та спринтерских гонках у залік йдуть результати 3 кращих спортсменів від країни. Наприклад, у разі, якщо спортсмени однієї країни займуть всі 3 призові місця у гонці, країна отримає у залік Кубка націй 462 (160 + 154 + 148) очка.

Чоловіки

Гонки, що враховуються в кубку націй у чоловіків

Залік Кубку Націй* 

*станом на 08.03.2020

Учасники, що приносили очки збірній* 

*станом на 08.03.2020

Жінки

Гонки, що враховуються в кубку націй у жінок

Залік Кубку Націй* 

*станом на 08.03.2020

Учасниці, що приносили очки збірній* 

*станом на 08.03.2020

Джерела

Посилання 

 Кубок націй у чоловіків 
 Кубок націй у жінок 

Кубок світу з біатлону 2019-20
2020 у біатлоні
2019 у біатлоні
Кубок Націй з біатлону